Hello Nasty — пятый студийный альбом американской хип-хоп-группы Beastie Boys, был издан 14 июля 1998 года на лейбле Capitol Records. Пластинка дебютировала на первом месте чарта Billboard, за первую неделю было продано  дисков. В 1999 году альбом получил две статуэтки «Грэмми», в категориях «Лучший альтернативный альбом» и «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой» за песню «Intergalactic».

Hello Nasty был выпущен 14 июля 1998 года, спустя четыре года после релиза их предыдущей работы — Ill Communication, за это время к группе присоединился талантливый ди-джей — Майкл Шварц, более известный как Микс Мастер Майк, который был победителем мирового чемпионата DMC World DJ Championships. Для записи диска были приглашены несколько сторонних музыкантов: так, для песни «I Don't Know» вокализ записала Михо Хатори, а в работе над треком «Dr. Lee, PhD» поучаствовал сам Ли «Скретч» Перри — звезда даб-музыки, он исполнил вокал и сыграл на перкуссии.

Этот альбом стал последней записью Beastie Boys с их постоянным перкуссионистом — Эриком Бобо; также после записи Hello Nasty Beastie Boys никогда в дальнейшем не продюсировали собственные пластинки.

Предположительно, название для альбома было вдохновлено администратором базируемой в Нью-Йорке рекламной фирмы Nasty Little Man, отвечая на телефонный звонок, он начинал фразой: «Hello Nasty!».

Отзывы критиков 

Альбом получил в основном положительные отзывы от музыкальной прессы. Кэролайн Салливан из The Guardian назвала его «поп-диском недели», написав в своей рецензии: «он заполняет пробел, созданный нынешним обилием серьезных рок-групп, таких как Radiohead, этот диск „расталкивает их локтями“ с задорной, подростковой энергией». Она подытожила: «это идеальная запись для вечеринки, от идеальной пати-группы». Хотя Стивен Томас Эрльюин из Allmusic посетовал, что концовка альбома была «немного разочаровывающей», он оценил Hello Nasty как творческий рост коллектива по сравнению с их диском Check Your Head (1992), и похвалил удачный дебют новичка группы — Микс Мастера Майка; «Приглашение диджея Миксмастера Майка оказался гениальной идеей, вместе с ним Beastie Boys создали звук, который сильно напоминает электронный фанк начала 80-х, но с семплами и постмодернистским абсурдным юмором, которые стали их визитный карточкой».

Награды 

* неупорядоченный список.

Список композиций

Участники записи 
По данным Allmusic:
 Майкл Левайн — фотографии
 Кей Адамс — арт-директор
 Билли Макмаллен — дизайн альбома
 Beastie Boys, Марио Кальдато-младший — продюсирование
 Микс Мастер Майк — ди-джей
 Мани Марк — клавишные
 Биз Марки, Боббито, Джилл Канифф, Михо Хатори, Ли «Скретч» Перри, Брук Уильямс — вокал
 Лорд Сир — битбокс
 Эрик Бобо, Duduka, Ричард Сиглер — перкуссия
 Нельсон Кин Карс — тромбон
 Джо Лок — вибрафон
 Джейн Скарпантори — виолончель
 Стив Слегл — флейта
 Пол Веркеси — альт-саксофон
 Брайан Джи. Райт — скрипка, альт
 Роберт Перлман — бит
 Пэт Шеннехен — семплы
 Стив Ревитт, Сьюзан Дайер, Марио Кальдато-младший — звукоинженеры
 Энди Вандитт, Хоуи Вайнберг — мастеринг

Хит-парады

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Ссылки 
 ''''
 
 
 

Альбомы Beastie Boys
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Capitol Records
Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200